CUFC – skrót odnoszący się do następujących angielskich klubów piłkarskich:
 Carlisle United F.C.
 Colchester United F.C.
 Cambridge United F.C.